Vítor foi o cognome adoptado por vários papas católicos: 

 014  Papa Vítor I  ~ (189?-199?)
 155  Papa Vítor II  ~ (1055-1057)
 160  Beato Vítor III ~ (1086-1087) O.S.B. 

Houve ainda dois antipapas Vítor IV:
 Antipapa Vítor IV (1138), o Cardeal Gregório Conti
 Antipapa Vítor IV (1159-1164), o Cardeal Ottavio di Montecelio

Desambiguações de papas